

Новороманово — село, Калманський район, Алтайський край
 Новороманово — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область